Der BP National Championships 1995 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Januar  1995 in Wellington stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Wellington